da Silva är det vanligaste efternamnet i Portugal och Brasilien. Det är också spritt över stora delar av det tidigare portugisiska imperiet. Namnet har latinskt ursprung, precis som portugisiskan i stort, och betyder skog eller överfört person bosatt i skogen. Namnet började användas i västra Iberien (dagens Portugal) efter att romarna intagit området 219 f.Kr..

Personer med efternamnet da Silva eller Silva
 Alex Silva
 Ânderson Miguel da Silva
 Antônio Benedito da Silva
 António José da Silva

 Carin da Silva, sångerska, dansare och musikalartist

 Daniel da Silva, dansare
 Danilo Luiz da Silva

 Fabiana da Silva Simões

 Leônidas da Silva, fotbollsspelare
 Luís Augusto Rebelo da Silva
 Luiz Inácio Lula da Silva, politiker

 Marco da Silva, fotbollsspelare
 Maria Paula Silva
 Marta Vieira da Silva, fotbollsspelare, känd som "Marta".
 Mauro Vinícius da Silva

 Patrick da Silva
 Paulo da Silva

 Thiago Braz da Silva

Portugisiska efternamn